Горкино — название нескольких населённых пунктов:
 Горкино — деревня в Родниковском районе Ивановской области;
 Горкино — село в Лениногорском районе Татарстана.

Прочее 
 Горкино — железнодорожная станция на линии Москва-Иваново-Кинешма, расположена в одноимённой деревне Родниковского района Ивановской области.